Le tweening (ou interpolation) est un procédé dans le film d'animation qui permet de créer des images intermédiaires successives de telle sorte qu'une image s'enchaîne agréablement et de façon fluide avec la suivante.

Voir aussi
morphing
Macromedia Flash
Synfig

Terme en animation